«Tin Man» — песня американской кантри-певицы и автора-исполнителя Миранды Ламберт, вышедшая 3 апреля 2017 года в качестве третьего сингла с его 6-го студийного альбома The Weight of These Wings (2016). Песня достигла позиции № 15 в американском хит-параде Billboard Country Songs. Авторами песни выступили Миранда Ламберт, Jack Ingram и Jon Randall.
Песня номинирована на премию Грэмми-2018 в категориях Best Country Solo Performance и Best Country Song.

История 
«Vice» дебютировал на позиции № 75 в хит-параде Billboard Hot 100 и достиг позиции № 15 в американском хит-параде кантри-музыки Billboard Hot Country Songs, и позиции № 22 Billboard Hot 100.
Тираж сингла достиг 353,000 копий в США к январю 2018 года и 386,000 копий к апрелю 2018 года.

Музыкальное видео 
Режиссёром музыкального видео, которое было записано вживую во время церемонии ACM Awards, выступил Джоуи Де Майо, премьера состоялась в мае 2017 года на CMT, GAC и Vevo.

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 34 млн просмотров)

Кантри-песни
Песни 2016 года
Синглы RCA Records
Песни Миранды Ламберт
Песни, написанные Мирандой Ламберт